Hammadi Agrebi (1951-2020), footballeur international tunisien ;
 Hamza Agrebi (né en 1991), footballeur international tunisien ;
 Mohamed Agrebi (né en 1961), homme politique tunisien ;
 Omar Agrebi (né en 1992), joueur tunisien de volley-ball ;
 Saïda Agrebi (née en 1945), femme politique et militante féministe tunisienne.